Drexel puede hacer referencia a:

 Drexel, un municipio en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos);
 Drexel, un pueblo en el estado anterior;
 Drexel, una ciudad en el estado de Misuri (Estados Unidos);
 Drexel, un lugar designado por el censo en el estado de Ohio (Estados Unidos);
 la Universidad Drexel, en Filadelfia (Pensilvania, Estados Unidos);
 Anthony J. Drexel, financiero y banquero estadounidense, fundador de la universidad anterior;
 Katharine Drexel, una religiosa estadounidense y santa católica;
 Wiltrud Drexel, una esquiadora austriaca.